Warsaw Cup 2018 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w kategorii seniorów i juniorów. Zawody były rozgrywane równolegle z Mazovia Trophy 2018 dla młodych łyżwiarzy w kategorii Advanced Novice. Zawody rozgrywano od 23 do 25 listopada 2018 roku w hali Torwar II w Warszawie.

Terminarz

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści (S)

Solistki (S)

Pary taneczne (S)

Kategoria juniorów

Soliści (J)

Solistki (J)

Pary taneczne (J)

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w łyżwiarstwie figurowym
2018 w polskim sporcie